Оулмен может означать:
 Оулмен, Мэтт — американский композитор.
 Оулмен (DC Comics) — вымышленный суперсзлодей.